Android (besturingssysteem) versie 4.0 "Ice Cream Sandwich"
 IJswafel, een bereiding van (room)ijs tussen twee wafels, door Engelstalige invloeden soms ook "ijssandwich" genoemd